Волови́к, или Анху́за () — род травянистых растений семейства .

Ботаническое описание 

Многолетние, двулетние или однолетние травянистые растения. Листья узкие, удлинённые, ланцетные или почти линейные.

Цветки в облиственных завитках, собранных в кистевидные или метельчатые общие соцветия. Чашечка сростнолистная, из пяти ланцетных или удлиненных долей. Венчик воронковидный или воронковидно-колесовидный, голубой, синий или жёлтый. Плоды — прямые или чаще согнутые, косояйцевидные или косоовальные, сетчато-морщинистые орешки.

Таксономия 
Род Воловик включает 37 видов:
 
 
 
  — Воловик восточный, или Кривоцвет восточный

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Бурачниковые
Флора Евразии
Флора Африки